Earl Thomson je lahko:
 Earl Thomson - ameriški častnik
 Earl Thomson - atlet